Магара́джа () — один из нестандартных вариантов шахмат. Впервые появился в XIX веке в Индии и изначально назывался Shatranj Diwana Shah. Отличается от большинства подобных игр несимметричностью — чёрные имеют полный комплект шахматных фигур, белые — только одну фигуру, называемую «Магараджа», от которой и происходит название игры.

Правила игры 
В игре участвуют два игрока.

Белые имеют только одну фигуру — магараджу. Магараджа объединяет в себе возможности ферзя и коня. В начале партии магараджа ставится на любое (по выбору играющего белыми) поле первой горизонтали, первый ход в партии делается чёрными, игроки ходят по очереди.

Чёрные имеют стандартный комплект шахматных фигур, который в начале партии расставляется в соответствии с правилами шахмат. Все фигуры чёрных могут ходить, как в классических шахматах, но запрещены превращения пешек, иначе игра заметно упрощается — достаточно превратить обе ладейные пешки в ферзей, и три ферзя и две ладьи без труда ловят магараджу.

Белые выигрывают, дав мат королю чёрных (благодаря своей мощности, магараджа может ставить мат в одиночку, без необходимости использовать другие фигуры). Чёрные выигрывают, взяв магараджу.

Анализ 

Магараджа может неплохо сопротивляться и даже выиграть у слабого игрока. Стратегия игры белых заключается в том, чтобы на начальном этапе партии выбить как можно больше чёрных фигур, используя в качестве основного тактического приёма «вилку» (одновременную угрозу двум или более незащищённым фигурам противника). Очистив доску, белые должны, часто шахуя, отделить короля противника от защищающих его фигур, прижать в углу или на стороне доски и поставить мат.

Тем не менее, существует безусловно выигрышная стратегия за чёрных. Основная слабость магараджи в том, что он один, следовательно — не может позволить себе размена, то есть не может бить фигуру чёрных, если та защищена. Идея состоит в том, чтобы разместить фигуры чёрных по доске так, чтобы все они оставались защищёнными, но при этом все доступные магарадже поля оказались под боем. Любая последовательность ходов, создающая такую позицию, приводит чёрных к победе. Важно следить, чтобы у магараджи не было возможности объявить шах.

Один из вариантов игры за чёрных (игра за белых произвольная, если магараджа оказывается под боем, следующим ходом чёрные выигрывают):

1. …a5 2. …h5 3. …Кc6 4. …Кf6 5. …Лa6 6. …Лh6 7. …Лb6 8. …Лg6 9. …d5 10. …Фd6 11. …Фe5 12. …Лb2 13. …Фd4 14. …Лg1

После этих ходов у магараджи остаётся всего две безопасных клетки: a3 и f3 (см. диаграмму), дальнейшие действия очевидны: если магараджа на f3 (как на диаграмме), то после 15. …e5 , на следующем ходу магараджа гибнет, так как поле a3 уже находится под боем у слона f8. При магарадже на а3 нужно сыграть Cg4, отнимая поле f3.

Литература

См. также 
Маньчжурские шахматы

Примечания 

Варианты шахмат
Настольные игры по алфавиту